Red Lodge (Montana), een plaats in de Amerikaanse staat Montana
 Red Lodge (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk